Le qualificazioni del singolare dell'LP Chile Colina Open 2022 sono un torneo di tennis preliminare disputate il 6 novembre 2022 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Diana Šnaider (qualificata)
  You Xiaodi (ultimo turno)

  Lena Papadakis (qualificata) 
  Yvonne Cavallé Reimers (qualificata)

Qualificate 

  Diana Šnaider
  Bethanie Mattek-Sands

  Lena Papadakis 
  Yvonne Cavallé Reimers

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

LP Chile Colina Open 2022